Малком има више значења:
 Малком (Алабама), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Малком (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Малком (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Малком у средини
 Малком Бриклин, амерички аутомобилски предузетник
 Малком Делејни, амерички кошаркаш
 Малком Кембел, енглески возач брзих аутомобила и чамаца
 Малком Макдауел, британски глумац
 Малком де Шазал, инжењер, филозоф и писац са Маурицијуса